Mona kan syfta på:

 Mona – ett kvinnonamn
 Mona (musikalbum) – studioalbum från 1977 av Mona Gustafsson
 Mona (växter) – ett släkte källörtsväxter
 Mona, Utah – en ort i USA